Поса́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Посадская улица — улица в Екатеринбурге.
 Посадская улица — до 1955 года название улицы Тази Гиззата в Казани.
 В Кашире:
 Большая Посадская улица.
 Малая Посадская улица.
 Посадская улица — улица в Коломне.
 Посадская улица — улица в Красноярске.
 В городе Орле:
 1-я Посадская улица.
 2-я Посадская улица.
 Посадская улица — улица в Перми.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Посадская улица.
 Малая Посадская улица.
 Посадская улица — улица в Кронштадте.
 Посадская улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Посадская улица — улица в городе Уфе.